La Beta Ethniki 1985-1986 è la 27ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1986-1987
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1986-1987

Spareggio retrocessione

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1985
Calcio nel 1986